Fortsetzung steht für:

 Fortsetzung (Mathematik), Fortsetzung einer Abbildung
 Fortsetzung (Film), Fortsetzung eines Spielfilms
 Bestseller-Fortsetzung, Fortsetzung eines erfolgreichen literarischen Werkes, meist eines Romans
 in Literatur, Film und Fernsehen die jeweils nächste Folge eines Mehrteilers

Fortsetzung ist Namensbestandteil von:
 Zeche Arenberg-Fortsetzung, Bottrop 
 Zeche Ewald Fortsetzung, Oer-Erkenschwick 
 Halde Ewald Fortsetzung, Oer-Erkenschwick 

Siehe auch: